

Biografia 
Il nome di battesimo è sconosciuto. Nel 1908 giunse in finale all'Open di Francia singolare femminile venendo battuta da Kate Gillou alla sua ultima vittoria nella competizione.

Vinse il doppio misto nel 1907 esibendosi in coppia con Robert Wallet.